Dixain oder Dizain steht für:

 einen Zehnzeiler in der französischen Dichtung, siehe Dizain
 historische Bezeichnung eines Bezirks im Schweizer Wallis, siehe Zehnden